Сарабия () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сарабия, Пабло (род. 1992) — испанский футболист.
 Сарабия, Педро (род. 1975) — парагвайский футболист, тренер.
 Сарабия, Хуан Эрнандес (1880—1962) — полководец Второй испанской республики.